Kalmár Ferenc (1828–?) tanító
 Kalmár Ferenc (1928–2013) szobrász, kerámiaművész 
 Kalmár Ferenc András (1955–) erdélyi születésű magyar fizikus, politikus